A Damehåndboldligaen a legmagasabb osztályú dán női kézilabda-bajnokság. A bajnokságot 1936 óta rendezik meg. Jelenleg tizenkét csapat játszik a bajnokságban, a legeredményesebb klub a FIF København, a címvédő az Odense Håndbold.

Nagypályás bajnokságok

Kispályás bajnokságok

Lásd még 
Dán férfi kézilabda-bajnokság (első osztály)

Jegyzetek

Források
Sports 123: Handball: Women: Denmark

Kézilabda-bajnokságok
Dán kézilabda